Un four à briques est un four servant à la fabrication de briques en terre cuite.

Voir aussi
Four Hoffmann